Безіменна — річка в Україні у Деражнянському районі Хмельницької області. Ліва притока річки Ровок (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 9 км, площа басейну водозбору 25,2 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,51 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,06. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок у селі Волоське. Тече переважно на південний схід між селами Пилипи та Галузинці і на південно-східній стороні від села Шиїнці впадає в річку Ровок, ліву притоку річки Рів.

Цікавий факт 
 У пригирловій частині на річці в минулому столітті існував 1 водяний млин.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Деражнянського району
Річки України без назви